Селезневка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Селезнёвка — станция в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Селезневка — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Селезневка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Селезневка — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Селезневка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Селезневка — деревня в Чернском районе Тульской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Селезнёвка — исчезнувшее село в Ленинском районе.
 Селезнёвка — исчезнувшее село в Первомайском районе.

Украина 
 Селезнёвка — село в Славянском районе Донецкой области.
 Селезнёвка — посёлок городского типа в Перевальском районе Луганской области.
 Селезневка — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Селезнёвка — река в Выборгском районе Ленинградской области и Финляндии.